Краснополянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Краснополянское сельское поселение — входит в Никольский район

Краснодарский край 
 Краснополянское сельское поселение — входит в Кущёвский район

Крым 
 Краснополянское сельское поселение — входит в Черноморский район

Липецкая область
 Краснополянское сельское поселение — входит в Становлянский район

Омская область
 Краснополянское сельское поселение — входит в Горьковский район

Свердловская область
 Краснополянское сельское поселение — входит в Байкаловский район